Spanje:
 Salamanca (provincie), een provincie van Spanje
 Salamanca (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
 Salamanca (Madrid), een district van de stad Madrid
 UD Salamanca, een voetbalclub uit de stad Salamanca
 Universiteit van Salamanca, een universiteit in de stad Salamanca

Overige:
 Salamanca (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Choapa
 Salamanca (Guanajuato), een stad in de Mexicaanse deelstaat Guanajuato
 Salamanca (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York

Verder:
 Salamanca (spel), een bordspel ontworpen door Stefan Dorra
 Salamanca (locomotief), eerste commercieel-levensvatbare stoomlocomotief ontworpen door Matthew Murray